Canton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Canton Historic District (Canton, Georgia), NRHP-ID: 10000803
 Canton Historic District (Baltimore, Maryland), NRHP-ID: 80001784